Väkkäräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Väkkäräsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Väkkäräsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar